Västerby, Uppsala kommun kan syfta på:

 Västerby, Ålands socken
 Västerby, Läby socken